Sarabanda – taniec dworski pochodzenia hiszpańskiego
 Sarabanda – polski radioodbiornik produkowany w latach 1966-1971
 Sarabanda – film fabularny, reż. Ingmar Bergman, 2003 Dania, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy
 Sarabande – solowy album Jona Lorda – członka zespołu Deep Purple
 Sarabanda – utwór z repertuaru zespołu Skaldowie